IDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Le Grand Phare, Ile D'yeu, Francia